Немецкий национализм () — под этим термином очень часто имеется в виду превосходство немецкого государства (помимо Германии, может быть ещё и Австрия и редко Швейцария) и немецкого народа над остальными народами и странами (не путать с фашизмом и национал-социализмом).

В идее немецкого национализма также стоит пангерманизм и другие этнокультурные движение (нем. Alldeutschtum, лат. Pangermanismus), в основе этой идеи стоит объединение всех немецко-говорящих стран и территорий в одно единое государство.

XIX век

Национализм в Германии возник как реакция на наполеоновскую оккупацию. Начиная с Гердера и Фихте, немецкие националисты полагали, что Германия упирается корнями в древний немецкий этнос и что политические критерии включения в нацию несущественны. Например, Фихте в своём «Обращении к германской нации» (1807) утверждал, что немцев характеризует оригинальный язык и прослеживаемая с первобытных времён природа германского характера, что наделяет её метафизическим национальным духом. Однако если в прошлом история немецкого народа во многом зависела не от него, то в будущем, по мнению Фихте, немцы должны были вершить свою историю сами. Этот призыв был подхвачен другими немецкими философами и писателями, что привело к возникновению романтизма.

В тот период этнические немцы населяли территории многих стран (Австрии, Пруссии, России и т. д.). Пангерманизм стремился к их объединению в границах единого государства. Объединение Германии в 1871 году стало поворотным моментом в истории немецкого национализма, который начал вовлекать в себя широкие массы.

XX век
В XX веке идеология национал-социализма вобрала в себя многие элементы крайнего национализма. Нацисты утверждали, что Германия должна расширить свои границы, чтобы охватить всю территорию проживания немцев. При этом, однако, нацистская теория далеко выходила за пределы национализма, будучи построенной на расистских принципах и преследовавшей цель в конечном итоге не национального государства, а всемирного господства «высшей расы». В результате поражения в войне и краха НСДАП, чья идеология на Нюрнбергском процессе была признана одной из причин войны, Германия официально порвала с любыми формами проявления национализма.

После Второй мировой войны Германия была разделена на зоны влияния, из которых потом образовались два германских государства: ФРГ и ГДР.

На территории ФРГ проводилась обширная кампания по денацификации германского и австрийского общества, в ходе которой были запрещены национал-социалистические организации, такие как Национал-социалистическая Рабочая Партия Германии, СС, СА, СД и Гестапо и так далее (см. основную статью денацификация).

На территории ГДР денацификация не проводилась.

Ситуация в современном немецком обществе 
Из-за того, что на территории Восточной Германии (Германская Демократическая Республика) денацификации не было — правые и ультраправые политические партии имеют большее распространение именно в восточной части страны.

В 2015 г. Германия и другие страны Европейского Союза впустили на свою территорию свыше 1 млн беженцев, преимущественно из стран Ближнего Востока и Африки.

В связи с миграционным кризисом, в Германии и странах ЕС повысился уровень преступности, так как довольно большая часть беженцев не способна к ассимиляции и навязывает свою культуру и обычаи народам Европы. Также уже известны случаи, когда немецкие праворадикалы (радикальные националисты, фашисты, неонацисты) устраивали организованные нападения на места скопления людей с миграционными корнями.

В ходе миграционного кризиса, на территории Германии растут правые и ультраправые политические партии, такие как Альтернатива для Германии (нем.Alternative für Deutschland) и Национал-демократическая партия Германии (нем. Nationaldemokratische Partei Deutschlands).

Немецкие националистические партии 
 Национал-социалистическая немецкая рабочая партия : годы существования : 1925 (1919) — 1945 гг.
 Альтернатива для Германии : годы существования : 2013 — н.в.
 Национал-демократическая партия Германии : годы существования : 1964 — н.в.
 Третий путь : годы существования : 2013 — н.в.
 И другие.

Основные идеи немецкого национализма 
 Существование немецкой нации.
 Суверенное право немецкой нации на самоопределение.
 Первичность немецкой нации в государствообразующем процессе.
 Немецкая национальная самоидентификация.
 Немецкая солидарность.
 Немецкая нация как высшая ценность.

Примечания 

Немецкий национализм